Тассуат — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Тассуат — село в Жаркаинском районе Акмолинской области.
 Тассуат (быв. Индустриальный) — село в Нуринском районе Карагандинской области.